Хорди Феррон Форне (, 15 августа 1978, Бадалона, Каталония, Испания) — бывший испанский футболист, выступавший на позиции защитника и полузащитника, а также футбольный тренер. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2000 года в составе олимпийской сборной Испании.

Карьера

Клубная 
Будучи уроженцем каталонского города Бадалона, Хорди Феррон попал в Ла Масию — юношескую академию футбольного клуба «Барселона». Не сумев попасть в основную команду, Феррон переходит в клуб «Райо Вальекано», где в сезоне 1999/2000 совершает прорыв, забив семь мячей в чемпионате (выступая на тот момент на позиции полузащитника). Команда по итогам сезона заняла рекордное в свой истории девятое место в Ла-Лиге.

В 2000 году перешёл в состав ФК «Реал Сарагоса». Не являясь основным игроком команды, Феррон тем не менее стал двукратным обладателем кубка Испании в розыгрышах 2000/2001 и 2003/2004 годов.

В 2004 году подписал контракт с клубом «Альбасете». В сезоне 2004/2005 провёл всего одну игру в чемпионате и выбыл вместе с командой в Сегунду. Однако, в последующие годы стал основным правым защитником стартового состава.

В 2008 году перешёл в клуб «Бадалона» из своего родного города.

В сборной 
Выступал в составах сборной Испании разных возрастов от 16 до 23 лет. Вместе со сборной до 21 года стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы 2000 года, походившего в Словакии. В матче за третье место против хозяев турнира Феррон вышел на замену в перерыве и забил победный гол на 58-ой минуте.

В составе олимпийской сборной участвовал в футбольном турнире летней Олимпиады 2000 года, проходившей в Сиднее, став вместе с командой серебряным призёром.

Достижения 
 «Реал Сарагоса»
 Обладатель кубка Испании (2): 2000/2001, 2003/2004
 Итого: 2 трофея

 Сборная Испании (до 21 года)
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы: 2000

 Олимпийская сборная Испании
 Серебряный призёр летних Олимпийских игр: 2000

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Игроки ФК «Барселона С»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Бадалона»